Miyake se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ichiro Miyake
 Takashi Miyake
 Tsutome Miyake